Yūsuke Tanaka – japoński piłkarz, ur. 3 lutego 1986
 Yūsuke Tanaka – japoński piłkarz, ur. 14 kwietnia 1986
 Yūsuke Tanaka – japoński gimnastyk, ur. 1989